Софи́ Нели́сс (; род. , Уинсор) — канадская актриса.

Биография 
Софи Нелисс родилась 27 марта 2000 года в городе Уинсор, провинция Онтарио, Канада. В 4 года вместе с семьёй переехала в Монреаль. Её младшая сестра Изабелль Нелисс также является начинающей актрисой. Нелисс свободно говорит на французском и английском языках.

Софи впервые появилась на телевидении в 2010 году. В 2011 году она дебютировала в кино в фильме «Господин Лазар». В 2013 году снялась в фильме «Воровка книг», а в 2014 году — в фильме «Жертвуя пешкой».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры Канады